Niemcy:
 Westerwald – pasmo górskie
 Westerwald – powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat

Inne:
 (10253) Westerwald

Zobacz też:
 Westerwald-Obereichsfeld